Кобальт - хімічний елемент
 Кобальт (місто)
 Кобальт - один з гномів у німецькій міфології